Croatie peut désigner :
 la Croatie centrale, région historique des Balkans ;
 l'État croate médiéval, ancien pays existé de 925 à 1102 ;
 le royaume de Croatie, ancien pays uni à la Hongrie ayant existé de 1102 à 1527 ;
 le royaume de Croatie, ancien pays ayant existé de 1527 à 1868 ;
 la Croatie, ancienne subdivision des Provinces illyriennes, sous contrôle de l'Empire français, qui a existé entre 1809 et 1811 ;
 le royaume de Croatie-Slavonie, ancien pays existé de 1868 à 1918 ;
 la Banovine de Croatie, une province de Yougoslavie de 1939 à 1941 ;
 l'État indépendant de Croatie, ancien pays ayant existé de 1941 à 1945 sur une partie de la Yougoslavie démembrée ;
 la République socialiste de Croatie, l'une des six républiques fédérées de la Yougoslavie de 1943 à 1991 ;
 la Croatie, pays d'Europe du Sud.